Веревское — название населённых пунктов:

Россия 
 Веревское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Веревское — деревня в Солнечногорском районе Московской области.

См. также 
 Веревское сельское поселение